De Football League Cup 1979/80 was de 20ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 11 augustus 1979 en eindigde op 15 maart 1980 met de finale in het oude Wembley Stadium in Londen. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

| RD1-gols04i=0
| RD1-gols04v=1
| RD1-gols04agr=1

| RD1-time05= West Ham United
| RD1-gols05i=0
| RD1-gols05v=0
| RD1-gols05agr=0
| RD1-time06= Nottingham Forest
| RD1-gols06i=0
| RD1-gols06v=3
| RD1-gols06agr=3

| RD1-time07= Norwich City
| RD1-gols07i=
| RD1-gols07v=
| RD1-gols07agr=1
| RD1-time08= Liverpool
| RD1-gols08i=
| RD1-gols08v=
| RD1-gols08agr=3

| RD2-time01= Swindon Town
| RD2-gols01i= 2
| RD2-gols01v= 1
| RD2-gols01agr= 3
| RD2-time02=

Zie ook
FA Cup 1979/80
Finale League Cup 1980
Engels voetbalkampioenschap 1979/80

Bekervoetbal 1979/80
1980